Brotherhood of the Snake е единадесети студиен албум на американската траш метъл група Testament. Издаден е на 28 октомври 2016 г. от Nuclear Blast.

Състав 
 Чък Били – вокали
 Ерик Питърсън – китара
 Алекс Сколник – китара
 Стив Диджорджо – бас
 Джийн Хоглън – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Тестамънт
Музикални албуми от 2016 година